АК-630 — советская и российская корабельная автоматическая  артиллерийская установка калибром 30 мм с одним  шестиствольным вращающимся орудием АО-18, созданная в 1964 году под руководством В. П. Грязева и А. Г. Шипунова и принятая на вооружение ВМФ СССР 6 января 1976 года. В наименовании «6» означает шесть стволов, 30 — калибр.
Является средством самообороны кораблей, может быть использована для поражения воздушных целей на наклонной дальности до 4000 м и лёгких надводных сил противника на дистанциях до 5000 м.

Производство освоено на Тульском машиностроительном заводе.

Применение 
 Крейсера проекта 58
 Большие противолодочные корабли проекта 1134-А
 Большие противолодочные корабли проекта 1134-Б
 Большие противолодочные корабли проекта 1155 — в строю 6 кораблей, имеющих по 4 АК-630
 ТАРКР «Адмирал Лазарев»
 ТАКР «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» — имеет 6 АК-630
 ТАКР проекта 1143 «Кречет»
 Эскадренные миноносцы проекта 956 «Сарыч» — в строю 3…6 кораблей (еще 2 — у Китая), имеющих по 4 АК-630М
 Крейсера проекта 1164 — в строю 2 (с 15 апреля 2022) корабля, имеющих по 6 АК-630
 Большой разведывательный корабль ССВ-33 «Урал»
 Сторожевые корабли проекта 11351 — в строю 2 корабля (ещё 1 — затопленный флагман Украины) имеющих по 2 АК-630
 Фрегаты проекта 11356Р — в строю 3 корабля (ещё 2 строятся для Индии), имеющих по 2 АК-630
 Корветы проекта 20380 — в строю 7 кораблей, имеющих по 2 АК-630
 Малые ракетные корабли проекта 1239 — в строю 2 корабля, имеющих по 2 АК-630
 Малые противолодочные корабли проекта 1124(М) — в строю 22 корабля, имеющих по 1 АК-630
 Малые ракетные корабли проекта 1234 — в строю 10 кораблей (ещё 3 — у Алжира???), имеющих по 1 АК-630
 Ракетные катера проекта 1241 — в строю 21 корабль (ещё до 20 — за рубежом), имеющих по 2 АК-630
 Малые противолодочные корабли проекта 12412 — в строю 6…8 кораблей, имеющих по 1 АК-630
 Сторожевые катера проекта 10410 — в строю 28 кораблей (ещё 7 — у Вьетнама, 1 — у Словении), имеющих по 1 АК-630
 Облегчённый вариант пушки под наименованием ГШ-6-30А применялся в качестве штатного оружия на истребителе-бомбардировщике МиГ-27
 Малые десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 — в строю 2 корабля (ещё по 4 — у Китая и Греции), имеющих по 2 АК-630
 Большие десантные корабли проекта 775/III — в строю 3 корабля, имеющих по 2 АК-630М
 Малые артиллерийские корабли проекта 1208 и 12081 — в строю 1 корабль, имеющий 2 АК-630
 Пограничные сторожевые корабли проекта 1248 — в строю 15 кораблей, имеющих по 1 АК-630
 Патрульные корабли проекта 22460 «Охотник» — в строю 13 кораблей, имеющих по 1 АК-630

Тактико-технические характеристики 
Огневые характеристики:
 Калибр: 30 мм.
 Патрон: 30 × 165 мм.
 Длина ствола: 54 калибра.
 Скорострельность: 4000-5000 выстр./мин.
 Длина очереди:
 6 очередей по 400 выстрелов с перерывом 5 сек.
 6 очередей по 200 выстрелов с перерывом 1 сек.
 Масса патрона: 0,83 кг.
 Начальная скорость снаряда: 1030 м/сек.
 Дальность стрельбы: 4000 м.
 Вертикальная плоскость: от −12 до +88 град.
 Максимальная скорость поворота в вертикальной плоскости: 50 град/сек.
 Горизонтальная плоскость: от +180 до −180 град.
 Максимальная скорость поворота в горизонтальной плоскости: 70 град/сек.

Другие характеристики:
 Масса: 3800 кг.
 Система подачи боеприпаса: ленточное, непрерывное.
 Боевой расчёт: 1 чел.
 Боезапас: основной — 2000 ед., запасной бункер — 1000 ед. (только у АК-630М)
 Управление огнем может осуществляться системой МР-123-02/3 «Багира»

Боекомплект 
В боекомплект артустановок  и  входят два типа выстрелов:
 Осколочно-фугасный зажигательный снаряд  весом , вес взрывчатого вещества , взрыватель . Модификация снаряда  имеет обозначение ОФЗ.
 Осколочно-трассирующий снаряд  весом , вес взрывчатого вещества , взрывателя нет. Вес патрона , длина патрона до . Вес гильзы около . Порох марки .

См. также 
 АК-630М-2 «Дуэт»
АК-306
3М89 «Палаш»
3М87 «Кортик»
 Mark 15 Phalanx CIWS
 Goalkeeper

Литература

Примечания

Ссылки 
 30-мм шестиствольные автоматические установки АК-630 и АК-630М

Оружие по алфавиту
Зенитные артиллерийские комплексы
Корабельная артиллерия малого калибра
Артиллерия калибра 30 мм
Корабельная артиллерия СССР
Автоматические пушки
Системы с вращающимся блоком стволов
Военная продукция Тульского машиностроительного завода